Темурмали́кский район () — административный район в составе Хатлонской области Республики Таджикистан. Районный центр — посёлок городского типа Бахманруд.

История 
Образован в 1929 году как Кзыл-Мазарский район. В 1953 году переименован в Советский район, а в 2004 году — в Темурмаликский район.

Население 
Население по оценке на 1 января 2015 года составляло 63 800 человек, в том числе городское — в посёлке Бахманруд — 15,5% или 9900 человек.

Административное деление 
В состав района входят 1 пгт и 6 сельских общин ():

Органы власти 
Главой Темурмаликского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Темурмаликского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Темурмаликского района — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Примечания 

Районы Хатлонской области